Vilim II. Riđi, engleski kralj
 Vilim II. Dobri, sicilski kralj
 Vilim II., nizozemski kralj
 Vilim II., njemački car

eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a